Ламар — фамилия. Известные носители:
 Ламар, Бо (род. 1951) — американский профессиональный баскетболист.
 Ламар, Игнац (более известен как «Красавчик Наци»; 1897—1967) — житель города Братислава, известный своим необычным внешним видом и поведением.
 Ламар, Кендрик (род. 1987) — американский рэпер.
 Ламар, Мирабо (1798—1859) — техасский и американский политик. См. также 
 Ламарр, Фил (род. 1967) — американский актёр кино и телевидения, озвучивания, изредка выступает как сценарист.